Esistono più comuni francesi con questo nome

Auberive – Alta Marna
Aubérive (Marna)